Шавень () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Шавень () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара